Pende kan syfta på följande:
Pende (folk) – folkgrupp i Demokratiska republiken Kongo

Frankrike 

 Pendé, departementet Somme i regionen Hauts-de-France,

Indonesien 

 Desa Pende (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 108,87), Jawa Tengah, 
 Desa Pende (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 108,80), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar